Oberst Chabert – film del 1914 diretto da Rudolf Meinert
Il colonnello Chabert  (Le Colonel Chabert – titolo austriaco: Oberst Chabert) – film del 1943 diretto da René Le Hénaff 
Oberst Chabert – film tv del 1956 diretto da Volker von Collande
Oberst Chabert – film tv del 1966 diretto da Ludwig Cremer
Il colonnello Chabert  (Le Colonel Chabert- titolo danese: Oberst Chabert) – film del 1994 diretto da Yves Angelo

Pagine correlate
Il colonnello Chabert (disambigua)